Маса може да се односи на следеће појмове:
 масу, једну од основних физичких величина
 Фелипеа Масу, бразилског возача Формуле 1
 Релативна атомска маса, број који показује колико је пута један репрезентативни атом одређеног хемијског елемента тежи од 1/12 атома изотопа 12C.
 Молекулска маса, број који показује колико пута је молекул одређеног хемијског једињења тежи од 1/12 атома изотопа 12C.
 Моларна маса, маса једног мол а хемијског елемента или хемијског једињења.
 Критична маса, најмања количина фисионог материја потребна за одржавање нуклеарне ланчане реакције.
 Закон сталних односа маса, 
 Закон о дејству маса, 
 Центар масе, представља тачку у простору којом се може у одређеним околносима представити читав систем.
Уземљење

Географија 
 Кастијон Маса, насеље и општина у јужној Француској у региону Средишњи-Пиринеји, у департману Жерс.
 Маса-Карара, округ у оквиру покрајине Тоскана у средишњој Италији.
 Масу, град и средиште округа Маса-Карара у Италији
 Маса (Арецо)
 Маса (Беневенто)
 Маса (Лука)
 Маса (Мачерата)
 Маса (Пезаро и Урбино)
 Маса (Пистоја)
 Маса (Потенца)
 Маса (Равена)
 Маса (Ређо Емилија)
 Маса (Терни)
 Маса (Торино)

Друге мере масе 
 Карат, маса од тачно 0,2 грама.
 Фунта, јединица за масу у неким земљама енглеског говорног подручја, нарочито САД.